Crétois peut se référer en français :
 aux éléments géographiques, naturels, historiques, culturels de la Crète ;
 aux habitants protohistoriques de l'île, également appelés « Minoens » ;
 aux habitants actuels de l'île ;
 au dialecte crétois du Grec ancien ;
 au parler crétois du Grec moderne ;
 aux produits et productions de l'île, par exemple les vins crétois ;
 au régime crétois en nutrition.
 au cheval crétois, anciennement connu sous le nom de Messara, race chevaline autochtone de l'île de Crète.